Tour de France kan avse:
 Tour de France – en cykeltävling.
 Tour de France (biltävling) – en biltävling.
 Tour de France (sång) – en låt av den tyska gruppen Kraftwerk
 Tour de France Soundtracks – ett album av gruppen Kraftwerk